Sibilla Persica, una delle sibille
Sibilla Persica – dipinto di Michelangelo
Sibilla Persica – dipinto del Guercino